Скворцовые коньки (, от  «длинный коготь») — род птиц семейства трясогузковых.

Виды 
 Капский скворцовый конек, Капская трясогузка Macronyx capensis (Linnaeus, 1766)
 Желтогорлый скворцовый конек Macronyx croceus (Vieillot, 1816)
 Замбийский скворцовый конек Macronyx fuellebornii Reichenow, 1900
 Эфиопский скворцовый конек Macronyx flavicollis Ruppell, 1840
 Золотогорлый скворцовый конек Macronyx aurantiigula Reichenow, 1891
 Красногорлый скворцовый конек, Красногорлая трясогузкаMacronyx ameliae Tarragon, 1845 
 Ангольский скворцовый конек Macronyx grimwoodi Benson, 1955 

Трясогузковые
Роды птиц